Балыксы () — племя в составе северной группы башкир. В Аскинском и Караидельском районах Башкортостана это племя называют на своем диалекте как балыкчи.

Родовой состав 
Родовые подразделения: атналы, калмак, кулсыкай, сыскан, тюлькэ, тюркэй.

Анализ Y-DNA 
Часть протестированных балыкчи являются представителями гаплогруппы R1a, субклад R1a-Z2123.

Фамилии 
Ахметовы, Сафины и др.

Этническая история 
Исторические сказания племени балыксы связывают происхождение предков с районами Алтая и Южной Сибири. Среди них указывается даже местность — Кэнгэн (Көнгән), которая, по их представлениям, находится в районе современного Томска.

По преданиям балыкчинцев, сначала их предки пришли на Яик (нынешнее название — Урал), затем долго кочевали «в Белебеевских краях, на катайских землях», с этого места они направились по реке Танып на север и остались в лесах долины реки Тюй, где «было много животных и диких пчёл». В сказании упоминаются также «два черемиса-мусульманина» — Кеби и Юрми, которые в то время жили на данной территории и оставили свои имена двум крупным башкирским селам: Кубиязы и Юрмиаз (ныне Урмиязы). По утверждению Кузеева Р. Г., «черемисами-мусульманами» в XIII—XIV веках могли быть лишь представители племени юрми и предки кубоу-минцев (куби-мин), оторвавшиеся от древних башкир и переселившиеся подобно гайнинцам и таныпцам на север.

Балыкчинская тамга является видоизменением древней катайской тамги.

Этимология 
Этноним балыксы имеет древнетюркское происхождение. В древнетюркских рукописях VIII века слово baliq (baluq) употребляется в значении «город», а производное слово baluqdagy — как «жители городов». Согласно Махмуду ал-Кашгари, балык означает «город на языке тюрков и уйгуров периода язычества».

В Семиречье долгое время сохраняются названия кара-китайских, а до этого уйгурских городов под названиями Бешбалык, Джамбалык и других.

Тюркский этноним балыксы (балыкчи) подразумевало первоначально жителей оседлых поселений или кочевников периферии древних городов (напр., иранское сочетание наукерде означало «жителей новых городов», а ирэкте — «несущие службу в крепости» или «обязанные обо-ронять крепость или кремль»). По предположению Кузеева Р. Г., представители племени балыксы могли составлять кочевническую (варварскую) периферию древних семиречинских или других городов, обязанных на каких-то условиях защищать эти города.

Этноним балыксы переводится с башкирского языка как «рыболов» (от «балыҡ» — «рыба») или «занимающийся сбором меда» (от «бал» — «мёд»). Народные этимологические пояснения их разъясняют рассказами об уплате предками ясака хану рыбой или мёдом (напр., как у рода сунарсы — пушниной, у кошсы — соколами и беркутами).

По гипотезе М. X. Мингажетдинова, балыксы имеет значение «родившийся от рыбы». Однако данная гипотеза также подкреплена только фольклорными материалами.

Расселение и история 
Племя балыксы проникла в Приуралье и на современную территорию их расселения, перемещаясь на общей волне движения катайских родо-племенных групп.

В XIII—XIV веках балыкчинцы совместно с катайскими родами обитали в районе бассейна реки Ик. После раскола катайских родов во время миграции на западную и восточную ветви, балыкчинцы, несмотря на этническую близость к западным родам, направились на север.

В 1730 году о расположении Балыкчинской волости было сказано, что она находится «по Уфе реке и по Тюю, горы, леса, поля неболыпия». Балыкчинская волость не подразделялась на тюбы. В начале XIX века волость занимала территорию в 175690 десятин земли (в том числе пашня занимала 6443, покосы — 7244, леса — 156821, неудобные земли — 4837 десятин).

Балыкчинцы и их земли также были широко известны в истории башкирских восстаний и колониального гнёта царизма. Во время башкирского восстания 1662—1664 гг., уфимский воевода Д. А. Волконский проводил карательные акции против повстанцев Айских и Балыкчинской волостей. Об этом другой Волконский А. М., призывая башкир к покорности и подчинению, писал в 1664 г.: «Вас, Айских волостей и Балыкчинских, за ваши неправды повоевал, побил и в полон поймал многих и разорил, и то вам разоренья от себя учинилось, от вашего воровского (то есть повстанческого) заводу и умыслу».

Балыкчинские, суунларские и кыр-таныпские башкиры активно принимали участие в восстании 1735—1740 гг. В конце декабря 1735 году А. И. Тевкелев выступил из Уфы с карательным отрядом и направился через Бирск к реке Ай, 19 января 1736 года он прибыл в балыкчинскую деревню Сеянтус, где жестоко расправился с его населением.

Как и все башкиры, представители племени балыксы участвовали во внешних войнах России, выполняя тем самым одно из условий их добровольного русского подданства. В 1675 году башкиры той же волости Беляк Илиметев, Бекбатыр Кузлагильдин, Шах-Рыммет Сукрунбаев «сказали: мы де на ево великого государя службу (в поход против Крыма) ехать готовы, куды его государское повеление будет».

Балыкчинская волость, в административном отношении, находилась в составе Бирского уезда Уфимской провинции, затем Оренбургской губернии, а с 1865 года — Уфимской губернии. С 20 августа 1930 года они вошли в состав Аскинского района Башкортостана и приграничных с ним территорий. Население Аскинского района состоит в основном из балыкчинцев, которое разговаривают на говоре близкому к говору западно-катайской родо-племенной группы.

К Балыкчинской волости относились деревни — Сеянтус, Гумбино, Кашкино (др. назв. Сирюбаево), Амирово (Байгишево), Урмиязы, Новокочкильдино, Старокочкильдино, Уршады, Чурашево, Абдал, Султанбеково (Саре), Ташлыкуль (Чишма), Давлетовка, Новый Карткисяк, Новые Багазы (Маясты), Новый Суюш(Булмазы\Нижние Булмазы), (Уразбахты) и другие.

Примечания

Литература 
 Кузеев Р. Г. Происхождение башкирского народа. М., Наука, 1974.
 
 
 Янгузин Р. З. Башкирские племена. Уфа: Китап, 1992.

Ссылки 
 
 История башкирских родов: Балыксы
 История башкирских родов: Балыксы

Башкирские племена